|-
| 131301 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131302 - || || 23 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131303 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131304 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131305 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131306 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131307 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131308 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131309 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131310 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131311 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131312 - || || 29 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131313 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131314 - || || 21 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131315 - || || 18 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131316 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131317 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131318 - || || 22 de març, 2001 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 131319 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131320 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131321 - || || 15 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131322 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131323 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131324 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131325 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131326 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131327 - || || 27 d'abril, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 131328 - || || 23 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131329 - || || 27 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131330 - || || 27 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 131331 - || || 27 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 131332 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131333 - || || 28 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 131334 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131335 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131336 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131337 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131338 - || || 16 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131339 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131340 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131341 - || || 18 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131342 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131343 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131344 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131345 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131346 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131347 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131348 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131349 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131350 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131351 - || 2001 JE || 2 de maig, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 131352 - || || 11 de maig, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 131353 - || || 15 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131354 - || || 15 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131355 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131356 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131357 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131358 - || || 19 de maig, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 131359 - || || 17 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131360 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131361 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131362 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131363 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131364 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131365 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131366 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131367 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131368 - || || 21 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131369 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131370 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131371 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131372 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131373 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131374 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131375 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131376 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131377 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131378 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131379 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131380 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131381 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131382 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131383 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131384 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131385 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131386 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131387 - || || 24 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131388 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131389 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131390 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131391 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131392 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131393 - || || 23 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131394 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131395 - || || 18 de maig, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 131396 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131397 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131398 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131399 - || || 22 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131400 - || || 26 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
1